Az A53-as autópálya egy 9,1 km hosszúságú autópálya Olaszországban, Lombardia régióban. Fenntartója az .

Útvonal

Források 

Olaszország autópályái